Girls, Girls, Girls může znamenat:
album
 Girls, Girls, Girls (album, Mötley Crüe): je čtvrté studiové album americké rockové skupiny Mötley Crüe vydané 15. května 1987.

píseň
 Girls, Girls, Girls (píseň, Mötley Crüe): je píseň americké rockové skupiny Mötley Crüe ze stejnojmenného alba z roku 1987.
 Girls, Girls, Girls (píseň, The Coasters): je píseň, kterou poprvé náhrála skupina The Coasters v roce 1961. Pod nepatrně pozměněným názvem Girls! Girls! Girls! ji v roce 1962 nahrál Elvis Presley.
 Girls, Girls, Girls (píseň, Sailor): je píseň z roku 1975, jeden z největších hitů britské pop/glam rockové skupiny Sailor. Českou coververzi písně pod názvem Dívkám s textem Zdeňka Borovce nazpíval Karel Gott.
 Girls, Girls, Girls (píseň, Jay-Z): je píseň, kterou v roce 2001 pro album The Blueprint nahrál rapper Jay-Z.

možná hledáte též
 Girls! Girls! Girls! (film): film z roku 1962, který byl nominován na Zlatý globus, režie Norman Taurog, mj. v něm hrál a zpíval Elvis Presley.
 Girls! Girls! Girls! (soundtrack): soundtrack s písněmi, které nazpíval Elvis Presley, ze stejnojmenného filmu.
 Girls Girls Girls (album, Elvis Costello): kompilační album s písněmi z let 1977–1986, které v roce 1989 nahrál britský zpěvák Elvis Costello.